Bluff Springs ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Bluff Springs (Alabama)
 Bluff Springs (Florida)
 Bluff Springs (Illinois)
 Bluff Springs (Mississippi)
 Bluff Springs (Tennessee)
 Bluff Springs (Texas)

Gewässer:
 Bluff Springs Branch, Fließgewässer im Stewart County, Georgia
 Bluff Springs Lake, See im Escambia County, Florida